Hieronder volgt een lijst van wereldbekerwinnaars schaatsen, alsmede de nummer twee en drie, per discipline.

Mannen

Grand World Cup 

Medailleklassement per land

100 meter 

Medailleklassement per land

500 meter 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2022/2023

1000 meter 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

1500 meter 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2022/2023

5000/10.000 meter 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Massastart 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Ploegenachtervolging 

Medailleklassement

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Teamsprint 

Medailleklassement

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Vrouwen

Grand World Cup 

Medailleklassement per land

100 meter 

Medailleklassement per land

500 meter 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

1000 meter 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

1500 meter 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

3000/5000 meter 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Massastart 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Ploegenachtervolging 

Medailleklassement

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Teamsprint 

Medailleklassement

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018